Villingili kan verwijzen naar:
 Villingili (Alifu Dhaal-atol), een eiland van het Alifu Dhaal-atol, Maldiven
 Villingili (Gaafu Alif-atol), een eiland van het Gaafu Alif-atol, Maldiven
 Villingili (Kaafu-atol), een eiland van het Gaafu-atol, Maldiven
 Villingili (Seenu-atol), een eiland van het Seenu-atol, Maldiven